Mica — grupo de minerais
Represa Mica — no rio Columbia, Colúmbia Britânica, Canadá
Ídolo de Mica - história bíblica

Comunas da Roménia 
Mica (Cluj)
Mica (Mureş)

Pessoas 

 Mica - político brasileiro

Desambiguações de topônimos